

Geografia dos Estados Unidos 
Dale (Pensilvânia) — distrito do Condado de Cambria, Pensilvânia
Dale (Indiana) — cidade do Condado de Spencer
Dale City — uma região censo-designada do Condado de Prince William, Virgínia
Castle Dale (Utah) — cidade do Condado de Emery, Utah

Outros usos 
Tico e Teco — personagens de animação de Walt Disney chamados  em inglês

Desambiguações de topônimos